Il singolare del Sydney International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick McEnroe era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Richard Fromberg.

Todd Martin ha battuto in finale 5–7, 6–3, 6–4 Goran Ivanišević.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (finale)
  Richard Krajicek (primo turno)
  Arnaud Boetsch (primo turno)
 n/a

 Todd Martin (campioni) 
 Jan Siemerink (primo turno) 
 Albert Costa (primo turno) 
 Marcelo Ríos (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Sydney International 1996
ATP Tour 1996